Mistrzostwa Świata Kobiet w Curlingu 1999 odbyły się między 3 a 11 kwietnia 1999 w kanadyjskim Saint John (Nowy Brunszwik), w Harbour Station.

Tytuł mistrzyń świata obroniły Szwedki (Elisabet Gustafson), które pokonały w finale Amerykanki (Patti Lank) 8:5. W małym finale Dunki (Lene Bidstrup) pokonały 8:7 Norweżki (Dordi Nordby). Był to czwarte mistrzostwo świata szwedzkiej kapitan. 



Reprezentacje

Klasyfikacja końcowa

Play-off

Finał

Mały finał

Półfinały

Round Robin

Klasyfikacja 
 Po sesji 9.:

Sesja 1.

Sesja 2.

Sesja 3.

Sesja 4.

Sesja 5.

Sesja 6.

Sesja 7.

Sesja 8.

Sesja 9.

Bibliografia 
 

1999
1999 w curlingu
Curling w Kanadzie
Sport w Nowym Brunszwiku
1999 w Kanadzie